122-я истреби́тельная авиацио́нная Печенгская диви́зия ПВО (122-я иад ПВО) — авиационное соединение ПВО Вооружённых Сил РККА, принимавшее участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.

История наименований 

 122-я истребительная авиационная дивизия ПВО;
 122-я истребительная авиационная Печенгская дивизия ПВО;
 122-я истребительная авиационная Печенгская дивизия ВВС ВМФ;
 122-я истребительная авиационная Печенгская дивизия ВВС Северного флота;
 Полевая почта 74412.

История и боевой путь дивизии 
122-я истребительная авиационная дивизия ПВО сформирована 15 февраля 1942 года Приказом НКО СССР № 0015 от 20.01.1942 г. в составе 3-х полков:
 767-й истребительный авиационный полк ПВО;
 768-й истребительный авиационный полк ПВО;
 769-й истребительный авиационный полк ПВО.

После формирования дивизия входила в состав Карельского фронта, а с конца июня 1943 года — в состав Западного фронта ПВО, оперативно подчиняясь Мурманскому дивизионному району ПВО, с 29 октября 1943 года — Мурманскому корпусному району ПВО. Дивизия участвовала в прикрытии порта и города Мурманск, Кировской железной дороги на участках Мурманск — Тайбола, союзных морских караванов, а также в операциях:
 по освобождению Заполярья — с 17 октября 1941 года по 1 ноября 1944 года.
 Петсамо-Киркенесской операции — с 7 октября 1944 года по 29 октября 1944 года.

С сентября 1943 года по октябрь 1944 года полки дивизии совместно с наземными частями Мурманского корпусного района ПВО (с 1 апреля 1944 года — 1-го корпуса ПВО) не пропустили ни одного пролёта самолёта противника к Мурманску. В период Петсамо-Киркенесской операции кроме поставленных боевых задач дивизия осуществляла прикрытие войск 14-й армии, в том числе при освобождении города Петсамо (Печенга), боевые вылеты на блокировку аэродромов противника, штурмовку наземных войск, на сопровождение бомбардировщиков 7-й воздушной армии Карельского фронта.

В декабре 1942 года в состав дивизии вошел 966-й истребительный авиационный полк ПВО из 126-й иад ПВО. 19 сентября 1943 года полк передан в состав 147-й иад ПВО в Ярославль.

За отличие при прорывы сильно укрепленной обороны немцев северо-западнее Мурманска при содействии кораблей и десантных частей Северного флота, овладение городом Петсамо (Печенга) — важной военно-морской базой и мощным опорным пунктом обороны немцев на Крайнем Севере дивизии объявлена благодарность Верховного Главнокомандующего и она представлена к присвоению почетного наименования. 31 октября 1944 года Приказ Верховного Главнокомандующего за отличия в боях за овладение городом Петсамо (Печенга) дивизии присвоено наименование «Печенгская».

С декабря 1944 года дивизия приступила к перевооружению на новые самолёты Спитфайр Мк. IX, полученные по ленд-лизу. В январе 1945 года дивизия, выполняя прежнюю задачу в границах 1-го корпуса ПВО, вошла в состав 1-й воздушной истребительной армии ПВО вновь созданного Центрального фронта ПВО. К марту 1945 года все полки дивизии были переучены на новый тип самолёта и выполняли прежние поставленные боевые задачи.

В составе действующей армии дивизия находилась с 5 марта 1942 года по 1 января 1945 года.

Послевоенная история 
После окончания войны дивизия по-прежнему выполняла задачи ПВО Мурманска и его портов. С 10 июня 1945 года дивизия вошла в состав переформированной 19-й воздушной истребительной армии ПВО (бывшая 1-я воздушная истребительная армия ПВО) Центрального округа ПВО (бывший Центральный фронт ПВО, выполняя прежнюю задачу в границах 100-го корпуса ПВО (бывшего 1-го корпуса ПВО). В июне 1946 года дивизия сократила изменила свой состав, расформировав 767-й истребительный авиационный полк на аэродроме Арктика, передав личный состав в другие полки дивизии.

После массового переименования частей и соединений 20 февраля 1949 года дивизия входила в состав 78-й воздушной истребительной армии ПВО (ранее 19-й воздушной истребительной армии ПВО) Центрального округа ПВО. 21 июля 1949 года 122-я истребительная авиационная дивизия ПВО передана в состав ВВС Северного флота, переименована в 122-ю истребительную авиационную дивизию ВВС Северного флота и перебазировалась на аэродром Луостари Мурманской области. В 1950 году в состав дивизии вошел 78-й истребительный авиационный Краснознаменный полк ВВС ВМФ на самолётах P-39 Airacobra, ранее базировавшийся на этом аэродроме. В начале 50-х годов XX века дивизия переучилась на новую технику, получив самолёты МиГ-15. С 1955 года 78-й и 768-й полки получили новые самолёты МиГ-17.

В связи реорганизацией Вооруженных Сил 122-я истребительная авиационная Печенгская дивизия ВВС ВМФ в июле 1960 года была расформирована в соответствии с Законом Верховного Совета СССР «О новом значительном сокращении ВС СССР» от 15.01.1960 г.

Командиры дивизии

В составе объединений

Части и отдельные подразделения дивизии 
За весь период своего существования боевой состав дивизии претерпевал изменения, в различное время в её состав входили полки:

Боевой состав на 1950 год

Боевой состав на 1960 год

Благодарности Верховного Главнокомандования 
За проявленные образцы мужества и героизма Верховным Главнокомандующим дивизии объявлены благодарности:
 За отличие при прорывы сильно укрепленной обороны немцев северо-западнее Мурманска при содействии кораблей и десантных частей Северного флота, овладение городом Петсамо (Печенга) — важной военно-морской базой и мощным опорным пунктом обороны немцев на Крайнем Севере;
 За отличие в боях к западу и юго-западу от Петсамо, в трудных условиях Заполярья освобождение от немецких захватчиков района никелевого производства и занятие с боями важных населенных пунктов Печенгской (Петсамской) области — Никель, Ахмалахти, Сальмиярви;
 За отличие в боях при освобождении Печенгской области от немецких захватчиков.

Базирование

Примечания

Литература

Ссылки 
 122th Pechenskaya Fighter Aviation Division VVS VMF 
 «Освобождение городов: Справочник по освобождению городов в период Великой Отечественной войны 1941—1945» / М. Л. Дударенко, Ю. Г. Перечнев, В. Т. Елисеев и др. — М.: Воениздат, 1985. — 598 с. Электронная версия 
 Страница 122-й иад. В. Савончик 

Истребительные авиационные дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Истребительные авиационные дивизии ПВО во время Великой Отечественной войны
Участники обороны Заполярья
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1960 году